The Sea Chase (boek), een boek van de Amerikaanse auteur Andrew Geer

Hiervan afgeleide werken:
The Sea Chase (film), Amerikaanse film van John Farrow met John Wayne en Lana Turner